Chopper steht für:

 Chopper (Archäologie), ein prähistorisches Steinwerkzeug
 Chopper (Motorrad), eine spezielle Bauart
 eine spezielle Fahrrad-Bauform, siehe Cruiser (Fahrrad) #Cruiserarten
 Chopper (Propeller), ein Schnellbootpropeller
 Chopper (Band), US-amerikanische Rockband
 Chopper (Film), australischer Spielfilm (2000)
 Chopper (Gespenst), Schwindel in einer deutschen Zahnarztpraxis
 ein elektromechanischer Spannungswechsler, siehe Zerhacker (Elektrotechnik)
 Chopper Command, ein Videospiel für Atari (1983)
 Tony Chopper, eine Figur in der Manga-Serie One Piece, siehe One Piece #Tony Chopper

Siehe auch:
 Shopper